Crujía puede referirse a:

 en arquitectura, crujía;
 en náutica, crujía;
 el nombre común de la planta Bupleurum gibraltarium;
 el nombre común de la planta Digitalis obscura;
 el nombre común de la planta Helleborus foetidus;
 el nombre común de la planta Peganum harmala.